Алкален елемент може да се отнася за:

 химичен елемент от алкалната група;
 алкален захранващ елемент – галваничен елемент с алкален електролит.